Kloepfer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kloepfer (1867–1944), österreichischer Schriftsteller und Mundartdichter
 Harry Kloepfer (1897–1973), deutscher Chemiker
 Inge Kloepfer (* 1964), deutsche Journalistin und Autorin
 Michael Kloepfer (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rolf Kloepfer (* 1942), deutscher Filmwissenschaftler

Siehe auch:
 Klöpfer